Газета «Кни́жное обозре́ние» была основана 5 мая 1966 года как еженедельный печатный орган Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Тираж был установлен в 100 тысяч экз., цена 5 коп. за экземпляр. В 1973 году тираж газеты составлял около 200 тысяч экземпляров. Затем газета перешла в ведение Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
Газета считалась составителем «наиболее весомого книжного рейтинга».

До 2010 года выходило 52 выпуска газеты ежегодно, с 2011 года — 26 номеров в год.

Учредитель премий «Человек книги», «Бестселлеры года» и антипремии «Абзац».

Постоянные рубрики 
 Проблемы отрасли
 Рейтинг «КО»
 Клуб прозы
 Клуб поэзии
 Клуб фантастики
 Клуб детектива
 Линия слова.
Почти в каждом номере публикуется список обязательных сигнальных экземпляров книг, поступивших в Федеральное агентство по делам печати и массовым коммуникациям.

Приложение PRO 
Профессиональное приложение «PRO» — шестнадцатистраничное приложение к основному номеру газеты «Книжное обозрение», выходящее два раза в месяц и распространяемое только по подписке, содержит новости книгораспространения и книготорговли, тематические рейтинги продаж, список сигнальных экземпляров, аналитические материалы и обзорные статьи о ведущих игроках книжного мира и книжного сообщества в целом. Основным направлением «PRO» стала аналитика книжного рынка.

Главные редакторы 
 Алексей Овсянников — c 1965 года
 Евгений Аверин — c 1986 по 1998 год
 Станислав Яценко — с 1998 по 2000 год
 Александр Гаврилов — с 2000 по 2010 год
 Александр Набоков — с марта 2010 по настоящее время.

См. также 
 Литературная газета

Примечания

Ссылки 
 Евгений Степанов Газете «Книжное обозрение» 45 лет.  Литературные известия. «Гвозди номера» № 05 (73), 2011
 «ПРО» и «Книжное обозрение». Интервью с Александром Набоковым. «Литературная газета» № 30 (6285) (2010-07-28)
 «Книжное обозрение» в болгарском каталоге печатной продукции
 «Книжное обозрение» в каталоге Nasha-Pressa.de 
 Газета «Книжное обозрение» в каталоге Пресса.ру
 Газета «Книжное обозрение» в объединённом каталоге «Пресса России» 
 ИЦ «Академия» поздравляет «Книжное обозрение» с юбилеем! 5 мая 2006
 Рецензии газеты «Книжное обозрение»  Рубрика на Ozon.Гид

Литературные газеты
Центральные газеты СССР
Газеты России
Книжное обозрение